Королевка и Королёвка — названия населённых пунктов:

Белоруссия 
 Королёвка — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Королёвка — село в Узункольском районе Костанайской области, упразднено в 2019 году.
 Королёвка — исчезнувшее село в Иртышском районе Павлодарской области.
 Королёвка — прежнее название села Жибек Жолы Байзакского района Жамбылской области.

Молдавия 
 Королёвка — село в Хынчештском районе

Россия 
 Королёвка — посёлок в Почепском районе Брянской области.
 Королёвка — хутор в Палласовском районе Волгоградской области.
 Королёвка — деревня в Шарьинском районе Костромской области.
 Королёвка — село в Колыванском районе Новосибирской области.
 Королёвка — деревня в Омском районе Омской области.
 Королёвка — деревня в Болховском районе Орловской области.
 Королёвка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Королёвка — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Королевка — посёлок в Михайловском районе Рязанской области.
 Королёвка — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Королёвка — микрорайон города Смоленск.
 Королёвка — деревня в Гавриловском районе Тамбовской области.
 Королёвка — исчезнувшая слобода Заволжского района города Ульяновск Ульяновской области.

Украина 
 Королёвка — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Королевка — село в Липовецком районе Винницкой области.
 Королёвка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Королёвка — село в Емильчинском районе Житомирской области.
 Королёвка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Королёвка — село в Попельнянском районе Житомирской области.
 Королёвка — село в Коломыйском районе Ивано-Франковской области.
 Королёвка — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.
 Королевка — село в Макаровском районе Киевской области.
 Королевка — село в Полесском районе Киевской области, ликвидировано в 1999 году.
 Королевка — село в Фастовском районе Киевской области.
 Королёвка — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Королевка — село в Краснодонском районе Луганской области.
 Королёвка — село в Золочевском районе Львовской области.
 Королёвка — село в Стрыйском районе Львовской области.
 Королёвка — село в Борщёвском районе Тернопольской области.
 Королёвка — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Королёвка — село в Ярмолинецком районе Хмельницкой области.
 Королевка — село в Жашковском районе Черкасской области.

См. также 
 Большая Королевка
 Малая Королевка
 Королёв
 Королёво
 Каролювка